Wenzel von Lobkowitz ist der Name folgender Personen:

 Wenzel Eusebius von Lobkowitz (1609–1677), böhmischer Politiker, siehe Wenzel Eusebius von Lobkowicz
 Wenzel Ferdinand Popel von Lobkowitz (1654–1697), österreichischer Diplomat